Барбара Вікс (; 1913—2003) — акторка кінематографу США.

Топонім 

 Вікс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Вікс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея